Aubigny puede referirse a:

Geografía 
 Aubigny, comuna francesa del departamento de Allier.
 Aubigny, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Aubigny, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Aubigny, comuna francesa del departamento de Somme.
 Aubigny, antigua comuna francesa del departamento de Vandea.
 Aubigny-au-Bac, comuna francesa del departamento de Norte ;
 Aubigny-aux-Kaisnes, comuna francesa del departamento de Aisne ;
 Aubigny-en-Artois, comuna francesa del departamento de Paso de Calais ;
 Aubigny-en-Laonnois, comuna francesa del departamento de Aisne ;
 Aubigny-en-Plaine, comuna francesa del departamento de  Côte-d'Or ;
 Aubigny-la-Ronce, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or ;
 Aubigny-les-Clouzeaux, comuna nueva francesa del departamento de Vandea.
 Aubigny-les-Pothées, comuna francesa del departamento de Ardenas ;
 Aubigny-lès-Sombernon, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or ;
 Aubigny-sur-Nère, comuna francesa del departamento de Cher.

Personas 
 Bérault Stuart d'Aubigny (1452-1508), militar francés destacado en las guerras italianas.